Gendry é uma personagem fictícia da  série de fantasia épica A Song of Ice and Fire, do escritor norte-americano George R. R. Martin, e da série de televisão Game of Thrones. Introduzido no primeiro livro, A Game of Thrones (1996), ele reaparece em mais três livros da saga, A Clash of Kings (1998), A Storm of Swords (2000) e A Feast for Crows (2005). Gendry é um aprendiz de ferreiro em Porto Real e filho bastardo e não-reconhecido do rei Robert Baratheon. 

Na série de televisão produzida pela HBO, ele é interpretado pelo ator britânico Joe Dempsie. Ele e o resto do elenco da série foram indicados ao Prêmio SAG para melhor elenco em série de drama de 2014.

Perfil 
Gendry nasceu em Porto Real e é um dos dezesseis filhos bastardos do rei Robert. Ele é alto e musculoso, com olhos azuis e espessos cabelos negros, muito parecido com seu pai biológico e seu tio Renly Baratheon em suas juventudes (Brienne de Tarth o confunde com Renly num determinado momento da saga). Ele é teimoso e confuso e nunca soube ser filho do rei. Sua mãe trabalhava num bar e morreu quando ele era ainda muito novo; tudo que ele se lembra dela é que tinha cabelos loiros. Tobho Mott, um mestre-armeiro de  Qohor, recebeu de um "lorde" desconhecido uma oferta financeira, o dobro do usual, para fazer de Gendry seu aprendiz mas acabou aceitando-o de graça depois de ver o físico do rapaz. Gendry se transformou num hábil ferreiro e seu passatempo favorito é polir um capacete com chifres que fez para si mesmo e lhe valeu o apelido de "Touro" dado por Arya Stark.

Biografia

Série literária 
Gendry é uma personagem atuante na saga e seus atos são descritos e interpretados pela visão de Arya Stark, Ned Stark e Brienne de Tarth. Ele é um dos quatro filhos biológicos do rei Robert ainda vivos, junto com  Edric Storm, Mya Stone e Bella Rivers.

Em A Guerra dos Tronos, Ned Stark investiga a morte de Jon Arryn, antiga Mão do Rei de Robert Baratheon e encontra-se com várias pessoas que estiveram com Jon próximo de sua morte. Um deles é Gendry, que foi procurado antes tanto por Jon quanto por Stannis Baratheon. Ned o reconhece imediatamente como o filho ilegítimo de Robert e diz a Tobho Mott que, caso o rapaz se interessasse pelo serviço militar, fosse enviado diretamente para ele. Gendry estava mostrando talento como ferreiro e havia feito um capacete com formato de cabeça de touro. Ned aprecia a peça, se oferecendo para comprá-la mas Gendry recusa, para vergonha de seu mestre.

Em A Fúria dos Reis, após a queda política e a execução de Ned Stark, Varys procura  Yoren, o recrutador da Patrulha da Noite, para que ele leve Gendry para A Muralha, para sua segurança. Gendry viaja para O Norte junto com outros recrutas, entre eles Lommy Mãos Verdes,  Hot Pie e Arya Stark, disfarçada de homem. Ainda no início da jornada, eles são parados por soldados da Patrulha da Cidade para que Yoren entregue Gendry, por ordem da rainha Cersei Lannister. Yoren se recusa e desafia os guardas junto com outros recrutas, fazendo-os retrocederem. Mais tarde, perto de um abrigo abandonado no Olho de Deus, os recrutas são atacados por soldados liderados por Ser  Amory Lorch, que vieram em reforço da patrulha escorraçada. Yoren é morto na luta e Gendry, Arya e Hot Pie escapam por um túnel secreto. Gendry é depois capturado por soldados liderados por Ser Gregor Clegane mas tem sua vida poupada já que um ferreiro seria útil para o trabalho escravo. Depois que um dos soldados dos Lannister mata o ferido Lommy, eles são levados para  Harrenhal, onde Gendry trabalha como ferreiro. Quando Arya decide escapar, ela o convence e a Hot Pie a fugirem com ela.

Em A Tormenta de Espadas, enquanto vagam pelas  Terras Fluviais em direção a Riverrun, Gendry, Arya e Hot Pie são capturados pela Irmandade sem Bandeiras, um grupo de foras-da-lei liderado por um ressuscitado  Beric Dondarrion. Ele se impressiona com a descrição dos ideais da Irmandade feita por Thoros de Myr e e resolve se juntar a ela. É feito então cavaleiro por Beric, tornando-se Ser Gendry de Hollow Hill.

Em O Festim dos Corvos, durante sua busca por Sansa Stark, Brienne de Tarth encontra Gendry trabalhando como ferreiro numa estalagem em Crossroads com um grupo de órfãos e fica chocada com sua extrema semelhança com o falecido Renly Baratheon, seu falecido Senhor. Nesta época, Gendry tinha se tornado um seguidor do deus R'hllor, o mesmo da sacerdotisa Melisandre. Na estalagem, Brienne encontra e duela com Rorge, um dos criminosos recrutados à força por Yoren para a Muralha, que havia antes fugido com o grupo de Arya, e o mata, apenas para ser atacada por Biter, outro deles. Gendry a salva enfiando uma lança no pescoço de Biter.

Genealogia 

|- 
|style="text-align: left;"|Notas:

|}<noinclude>

Série de televisão
Gendry aparece em quatro temporadas da série. Nela, as personagens Gendry e Edric Storm, diferente nos livros, são moldados num só.

1ª temporada (2011)
Em visita ao ferreiro em Porto Real, Ned Stark diz ao mestre que caso seu aprendiz Gendry demonstre algum interesse futuro na espada e nos combates, para enviá-lo diretamente a ele. Ned elogia um capacete com chifres de touro feito pelo rapaz e se oferece para comprá-lo, mas Gendry se recusa a vendê-lo para vergonha de seu mestre. Quando Ned é executado, arranjos são feitos nas sombras para que Gendry fuja da capital junto com o grupo de recrutados por  Yoren para a Patrulha da Noite, no Norte.

2ª temporada (2012)
Ele viaja para o Norte com Yoren e outros recrutas, incluindo Lommy Mãos Verdes, Hot Pie e Jaqen H'ghar, que viaja aprisionado numa jaula sobre uma carroça. Arya também os acompanha disfarçada de homem. Durante a jornada eles são parados pelos Mantos Dourados, os soldados da Patrulha da Cidade, que exigem a entrega de Gendry, por ordem do rei Joffrey Baratheon, que quer todos os bastardos do rei Robert Baratheon mortos. Yoren e os demais recrutas resistem e o grupo de soldados se retira. Gendry revela a Arya que sabia o tempo todo que ela era uma menina disfarçada e fica surpreso quando ela revela que é filha de Ned Stark. Sor  Amory Lorch, o comandante da Patrulha da Cidade, chega com reforços e uma luta é travada, com a morte de Yoren. Arya salva a vida de Gendry quando diz aos Mantos Dourados que Lommy Mãos Verdes, morto na refrega, era na verdade Gendry. O grupo é capturado e enviado a  Harrenhal onde o comandante, Gregor Clegane, tem por hábito torturar e matar seus prisioneiros. Gendry estava prestes a sofrer este destino, mas é salvo pela chegada de Lord Tywin Lannister, que repreende os homens de Clegane por seu comportamento. Graças à ajuda de Jaqen, Arya, Gendry e Hot Pie conseguem escapar de Harrenhal.

3ª temporada (2013)
Quando se dirigem para Riverrun, o grupo encontra a Irmandade sem Bandeiras, um grupo de foras-da-lei que se dedica a defender os mais fracos. Inspirado pelos ideais da Irmandade, Gendry decide se juntar a eles mas é traído quando eles o vendem à sacerdotisa vermelha Melisandre como ordenado pelo Senhor da Luz. Melisandre revela a Gendry que o rei Robert era seu pai e que o está levando para conhecer seu tio, Stannis Baratheon, que se intitula o rei após a morte do irmão. Mas, secretamente, Melisandre e Stannis planejam usar seu sangue num ritual de sacrifício para criar uma maldição mortal contra os usurpadores do Trono de Ferro. Antes que os dois possam sacrificá-lo, Davos Seaworth o ajuda escapar e o coloca num barco para Porto Real.

7ª temporada (2017)
Gendry volta a trabalhar como ferreiro em Porto Real e embora ache que os Lannister não pensarão em procurá-lo na cidade, ele reclama por ter que fabricar armas para seu exército. Nos anos seguintes à sua fuga de Melisandre, de Stannis e de Pedra do Dragão, ocorreram vários acontecimentos que culminaram nas mortes de todo o restante da Casa Baratheon, deixando-o como o única pessoa viva com a herança Baratheon. Um dia ele é procurado na ferraria por Davos, que quer sua ajuda na guerra vindoura contra os Caminhantes Brancos e Gendry vê a chance de escapar de sua vida de fazer armas para seus inimigos. Ele se encontra com o Rei do Norte Jon Snow e dividem a simpatia por serem ambos filhos bastardos, um de Robert Baratheon e o outro de (alegadamente) Ned Stark, que foram dois grandes amigos no passado. Junto com Jon, ele se dirige ao forte de  Eastwatch-by-the-Sea, na Muralha, e de lá, acompanhados por Tormund Giantsbane, Sandor Clegane, Davos Seaworth, Beric Dondarrion, Thoros de Myr e Jorah Mormont, atravessam para Além da Muralha para caçar uma Criatura e apresentá-la à rainha Cersei Lannister em Porto Real, convencendo-a da eminente invasão do sul de Westeros pelos Caminhantes Brancos e conseguindo o apoio de seus exércitos para enfrentar a ameaça comum. Gendry ainda se ressente de Thoros e Beric por tê-lo vendido a Melisandre. O grupo consegue capturar uma Criatura mas em seguida são cercados por muitas delas e Jon o envia de volta a Eastwatch-by-the-Sea, onde Davos ficou, para enviar um corvo com uma mensagem a Daenerys Targaryen pedindo ajuda com seus dragrões. Depois de correr por todo o dia, Gendry chega ao forte onde colapsa exausto mas consegue transmitir a mensagem de Jon a Davos.

8ª temporada (2019)
Gendry está em Winterfell trabalhando como ferreiro, fazendo armas com vidro de dragão para os soldados na eminência do ataque dos Caminhantes Brancos. Ele é procurado por Arya que lhe cobra uma arma pedida. Ele não o leva a sério até que ela atira punhais feitos de vidro do dragão numa coluna e acerta todas juntas uma nas outras. Ele então se prontifica a fazer uma arma rapidamente. Ele a procura quando Arya está treinando flechadas num depósito e lhe entrega uma pequena lança ao gosto dela. Os dois conversam e Gendry diz que é filho bastado de Robert Baratheon. Arya diz que eles todos vão morrer, que quer experimentar o sexo antes disso e os dois tem uma relação sexual. Ele sobrevive à batalha e no banquete de comemoração à vitória sobre os mortos-vivos, ele é sagrado como Lord de Storm's End por Daenerys Targaryen, como filho legítimo de Robert Baratheon. Ele procura Arya, que não participa da festa mas treina arco e flecha no depósito, lhe conta a novidade, diz que a ama e a pede em casamento. Ela o beija mas recusa o pedido, dizendo que nunca poderia ser uma lady.  Sagrado agora como Lorde de Storm's End, ele participa do conselho de nobres para escolher um novo rei, no lugar de Daenerys, morta por Jon, e ajuda a eleger Bran Stark como novo rei de Westeros.  

Personagens de As Crônicas de Gelo e Fogo
Cavaleiros fictícios